11037 Дістлер (11037 Distler) — астероїд головного поясу.
 Гуґо Дістлер (нім. Hugo Distler; 24 червня 1908(19080624), Нюнберг — 1 листопада 1942, Берлін) — німецький композитор.